Revest kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Revest-les-Roches, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Revest-du-Bion, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Revest-des-Brousses, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,